Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1970 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин прошёл с 28 февраля по 1 марта на катке «Стейт-Фэйр-парк» в Западном Аллисе (США).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в США
Февраль 1970 года
Март 1970 года
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Висконсине